Вале́ева Лю́ция Гале́евна (род. 15 марта 1931, с. Иткинеево, Янаульский район Башкирской АССР) — музейный и партийный деятель.
С 1978 − 1981 гг. — директор Государственного объединенного музея Республики Татарстан. С 1981 − 1987 гг. − генеральный директор Государственного объединённого музея Республики Татарстан. С 1982 года «Заслуженный работник культуры ТАССР», а с 1986 года «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Биография и трудовая деятельность 
Л. Г. Валеева (урождённая Гайсина) родилась в семье служащих третьим ребёнком. Отец Гайсин Гали Ибрагимович (1900—1949), участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., инвалид I группы. Мать Гайсина Багар Шаймардановна (1903—1998) сельская учительница, активный партийный и государственный работник (секретарь парторганизации, депутат).

В 1948 − 1953 гг. — студентка географического факультета Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина.

В 1953 − 1963 гг. — старший научный сотрудник, а затем заведующая отделом советского периода Национального музея Республики Татарстан.

В 1963 − 1970 гг. — старший инженер выставки передовых Авиационных технологий п/я 731 (НИАТ-научно-исследовательский институт Авиационных технологии).

В 1971 − 1978 гг. — инструктор Казанского горкома КПСС, курировала учреждения культуры, искусства и творческие союзы.

В 1978 − 1981 гг. — директор, а с 1982—1987 гг. — генеральный директор Государственного объединённого музея ТАССР.

В 1988 − 1990 гг. — заместитель председателя Татарстанского отделения Всероссийского фонда культуры.

В 1990 − 1993 гг. — научный сотрудник Музея-квартиры М. Джалиля.

В 1994 − 2005 гг. — старший научный сотрудник организационного отдела Национального музея Республики Татарстан.

Достижения 
За период работы на посту директора Государственного объединённого музея Республики Татарстан Л. Г. Валеева стала признанным профессионалом, опытным руководителем, внесла свой значимый вклад в развитие музея. Благодаря своим организаторским способностям, практическому опыту Л. Г. Валеева находила оптимальный подход к решению насущных вопросов не только головного музея, но и его филиалов. Л.Г. Валеева создала музей принципиально нового типа — многопрофильный объединённый музей, в который входили музеи системы Министерства культуры ТАССР..
Под руководством Л. Г. Валеевой проходила реконструкция краеведческих музеев в г. Чистополе,г. Бугульме, г. Тетюшах, г. Куйбышеве, музея А. М. Горького в Казани. Были созданы новые музеи: Музей — квартира М. Джалиля, Музей — квартира Ш. Камала, Музей Я. Купалы в с. Печищи , Музей народного творчества и этнографии в Зеленодольске, Музей нефтехимии в Нижнекамске, Музей Надежды Дуровой в Елабуге, Музей Салиха Сайдашева в Ибреи др. Особое место и значимость получили два музея в Арском районе РТ – Литературно-мемориальный музейный комплекс Г. Тукая в Новый Кырлай и Музей Габдуллы Тукая в деревне Кошлауч и один в Казани — Литературный музей Г. Тукая. Головной музей стал научно-методическим центром для всех музеев республики.
Благодаря воле и настойчивости Л. Г. Валеевой в первые в истории головного музея прошла полная сверка музейных предметов с учётной документацией (1978—1984), в результате чего был полностью упорядочен учёт и хранение музейных собраний, и фондовая работа заняла главное внимание в музейной деятельности.Был упорядочен учет и хранение музейного собрания,заведены инвентарные книги,произошло деление фондов на сектора,началась фотофиксация и реставрация музейных предметов.Увеличилась площадь фондохранилища,была установлена пожарная сигнализация и вывод охраны на милицейский пульт. В 1980 году под руководством Л. Г. Валеевой была создана и представлена экспозиция «Достижения и перспективы развития ТАССР» на международной выставке в Лейпциге (ГДР). В 1982 году музей участвовал в национальной выставке СССР в Мехико (Мексика), в 1985 году музей со своими коллекциями участвовал в национальной выставке СССР в Дюссельдорфе(ФРГ).
На высоком уровне проводились Всесоюзные и Всероссийские совещания музейных работников. За высокие достижения в культуре и по итогам смотров музей неоднократно награждался дипломами и грамотами
Министерства культуры СССР и РСФСР, а в 1984 году музей был награждён переходящим Красным знаменем Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры за высокие показатели в культурном шефстве над селом. Большой резонанс имели прошедшие в Казани Всероссийский форум работников музеев на тему "Взаимодействие музеев Российской Федерации с научными учреждениями и высшими учебными заведениями (1982) и Всесоюзный семинар-совещание Министерства культуры СССР на тему "Задачи музеев по совершенствованию систематического воспитания населения музейными средствами в свете решений июньского Пленума ЦККПСС (1983).
В годы директорства Л. Г. Валевой Государственный музей ТАССР своими коллекциями пропагандировал истоки и развитие культуры татарского народа во многих крупных городах — Ленинграде, Горьком, Уфе, Омске, Якутске, Челябинске, Кирове и др. В этот период трудовой деятельности Л. Г. Валеева принимала активное участие в общественной жизни, достойно представляя республику в Министерстве культуры РСФСР, как член научно — методического совета по работе с музеями, член коллегии Министерства культуры ТАССР.Под руководством Л. Г. Валеевой с привлечением специалистов Ленинграда и архитектурно-планировочного управления города был разработан проект реконструкции центрального музейного комплекса Казани. Он был принят Большим градостроительным советом Казани.

Издательская деятельность 
Высокая посещаемость музеев и запрос посетителей предопределили выпуск информационно-рекламных изданий таких как: «Путеводитель по Государственному музею ТАССР» (1980); Проспект-путеводитель «Советская Татария» по выставке на международной ярмарке «Лейпциг-80 на русском, татарском, немецких языках; Проспект-путеводитель «Татарская АССР» для национальной выставки СССР в Дюссельдорфе (1982). Путеводители Музея М. Джалиля в Казани (1984), Музея Г. Тукая в с. Новый Кырлай (на татарском языке, 1985), Музея Г. Тукая в Казани 1986). Буклеты: «Декоративно-прикладное искусство татар XIX — начала XX века» (1980), «Немецкий фарфор конца XVIII-начала XIX века» в собрании Государственного музея ТАССР (1980), «Памятники русского народного бытового искусства» (1980), «Их именами названы улицы Бауманского района» (1981). Из серии экспонаты музея рассказывают: «Октябрь в Казани» (1977), «Керамика Татарии» (1979), «Габдулла Тукай» (1979), «Советские писатели в Татарии в годы Великой Отечественной войны» (1979). Из серии «Наши земляки — Герои Советского Союза»: «Герой Советского Союза. Магуба Сыртланова» (1979), «Герой Советского Союза. Муса Джалиль» (1980), «Герой Советского Союза. М.П Девятаев» (1980). По музеям филиалам: Музей «Нижнекамск-город нефтехимии» (1984), «Музей истории города и строительства КамАЗа» (1984), «Музей-квартира Шарифа Камала» (1984). В издательстве «Планета» были изданы альбомы: «Музей Г. Тукая в Кырлае» (на татарском языке)(1984), «Музей народного творчества в Зеленодольске» (1984), набор открыток «Тукаевские места в Татарии» («Ты в памяти и в сердце, родная сторона» (1985)). Вне стен музея востребованы были циклы телевизионных передач «О городе, в котором ты живёшь», «Высоты пятилеток», документальный фильм о музейной профессии «Рождение музея» Казанской студии кинохроники. Он демонстрировался в популярном киножурнале «На Волге широкой» (1985).

После выхода на пенсию Л. Г. Валеева работала в Татарском республиканском отделении Всероссийского фонда культуры, затем была приглашена на должность  научного сотрудника музея — квартиры М. Джалиля, а позже на должность старшего научного сотрудника организационного отдела Национального музея Республики Татарстан.
За многолетнюю плодотворную работу в музее (общий трудовой стаж составляет 40 лет, из них 33 года связывали её с музеем), активную позицию и участие в общественной жизни коллектива и республики Л. Г. Валеева была удостоена множества званий и наград.

Награды 
 «Заслуженный работник культуры ТАССР» (1982);
 «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1986).

Знаки отличия 
 Знак 175 лет Казанскому университету (1979)
 Знак Министерства культуры СССР «Отличник культурного шефства над селом» (1985);
 Знак "За достижения в культуре (2016);
 Знак «Меценат музея» (2021).

Памятные медали 
 Медаль «В память 1000-летия Казани»;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».(1994)
 Медаль «Ветеран труда»(1986)

Почётные грамоты 
 Почётная грамота Татарского обкома ВЛКСМ (1958);
 Почётная грамота НИАТ (1967);
 Почётная грамота Торгового представительства СССР в ГДР (1980);
 Почётная грамота Казанского городского комитета КПСС Городского совета народных депутатов (1981).

Благодарственные письма 
Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан (2011)

Публикации 
Валеева Л. Г. Начало творческого пути К. Синицыной // «Прошлое не греет, оно — учит» / под ред. О. В. Синицына. — Казань: Астория и К, 2012. — С. 5 11.

Валеева Л. Г. Страницы прошлого листая: из истории Государственного объединённого музея ТАССР 1970—1980 годов. — Казань: Kazan-Казань, 2005. — 367 с.: ил. — (История в событиях и лицах) (Казань и казанцы).

Валеева Л. Г. Люция Валеева: Связана с музеем пожизненно // Казанские ведомости. 2006. № 9.

Валеева Л. Г. «Звезда планетария» [Н. Ф. Курынова] // Ежегодник-97 / Государственный объединённый музей Республики Татарстан. — Казань, 1997. — С. 175—176.

Валеева Л. Г. Ради чего стоит жить // Казань. 1997. № 8/9. С. 30 — 31.

Антонов Б. Ф. Габдулла Тукайның әдәби-мемориаль музее / Б. Ф.Антонов, Л.Г.Вәлиева  — Казан: Татар. кит. нәшр, 1984. — 64 б.

Валеева Л. Г. Мемориальные вещи выдающегося татарского композитора С. Сайдашева в музее / Государственный музей ТАССР. — Казань, 1958.

Валеева Л. Г. Вот он поэт // Литературное обозрение. 1986. № 8.

В глубоком тылу [воспоминания в разделе «Труженики тыла»] / Л. Г. Валеева. — Текст : электронный // Виртуальный музей Великой Отечественной войны Республики Татарстан. Вклад Татарстана в Победу! : [сайт]. — URL: https://tatfrontu.ru/person/valeeva-lyuciya-galeevna. - Дата публикации: 16.05.2016.

Литература 
Лоренц М. К. Первый генеральный // Ежегодник-2001 / Национальный музей Республики Татарстан. — Казань, 2002. — С. 174—177.

Гущина Л. К. Коллег моих прекрасные черты… [Л. Г. Валеева] / Л. Г. Жигалко, С. И. Халиуллина // Ежегодник-96. / Государственный объединённый музей Республики Татарстан. — Казань, 1997. — С. 88 — 90.

Агеева.Л.В. Взгляд в будущее». Газета «Вечерняя Казань» – Казань, 1985.

Краева Л.Г. «Они делали музей и историю». Газета «Казанские ведомости» Казань,1995.

Малахальцев А. «Стихи Дажлиля звучали в Москве». Газета «Казанские ведомости» – Казань,1996

Лебедев П.. «Судьба Джалиля: по-иному быть не могло». Газета «Республика Татарстан» – Казань,2006 № 3

Валеева Л.Г. «Люция Валеева: Связана с музеем пожизненно» Газета «Казанские ведомости» – Казань, 2006.

Примечания 

Музейные работники Татарстана
Заслуженные работники культуры Республики Татарстан
Директора музеев России